Spanish Town (en inglés 'Ciudad Española') es un topónimo que puede hacer referencia a:

 Spanish Town, la antigua capital española y luego inglesa de Jamaica.
 Spanish Town (Luisiana), localidad en la parroquia de Baton Rouge, estado de Luisiana.
 Spanish Town, el principal establecimiento en la isla Virgen Gorda de las Islas Vírgenes Británicas.